Разак

 Ар-Разак — одно из 99 имён Аллаха
 Абдул Разак, Хусейн (1922—1976) — политический и государственный деятель Малайзии
 Наджиб Тун Разак (род. 1953) — премьер-министр Малайзии
 Пимпонг, Разак (род. 1982) — ганский футболист
 Омотойосси, Разак (род. 1985) — футболист сборной Бенина
 Абдул Разак, Дана (род. 1986) — иракская легкоатлетка, знаменосец сборной Ирака на открытии ЛОИ 2012 года
 Разак, Абдул (род. 1992) — футболист сборной Кот-д’Ивуара
 Разак, Брима (род. 1987) — ганский футболист, вратарь сборной Ганы и футбольного клуба «Кордова».
 Разак, Карим Абдул (род. 1956) — ганский футболист, полузащитник.